Натуральне число 266
 266 рік до нашої ери
 266 рік нашої ери